Иван Константинович Морозов:
 Морозов, Иван Константинович (1905—1979) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Морозов, Иван Константинович (1923—1943) — Герой Советского Союза.